Tehau ist der Familienname folgender Personen:
 Alvin Tehau (* 1989), tahitischer Fußballspieler
 Jonathan Tehau (* 1988), tahitischer Fußballspieler
 Lorenzo Tehau (* 1989), tahitischer Fußballspieler
 Teaonui Tehau (* 1992), tahitischer Fußballspieler